PSM Makassar ist ein Fußballverein aus Makassar, Indonesien. Aktuell spielt der Verein in der höchsten Liga des Landes, der Liga 1.

Gegründet 1915 als Makassar Voetbal Bond (MVB), zählt der Verein zu einem der ältesten im indonesischen Profifußball. Der größte Erfolg war der Gewinn der Meisterschaft im Jahr 2000 und das Erreichen des Viertelfinales der AFC Champions League 2000/01.

Vereinserfolge 
 Liga 1
 Meister: 2000
 Vizemeister: 1995/96, 2000/01, 2003/04, 2004/2005, 2018
 Piala Indonesia
 Sieger: 2018/19

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Andi-Mattalatta-Stadium in Makassar aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 15.000 Personen. Eigentümer der Sportanlage ist das Government of Makassar City.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: März 2023

Trainerchronik 
Stand: März 2023

Ausrüster und Sponsoren

Erläuterungen / Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 PSM Makassar Profil an Eyesoccer Indonesische Fußball Club Datenbank
 
 
 
 PSM Makassar in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 PSM Makassar bei weltfussball.com

Indonesischer Fußballverein
Sport (Makassar)
Organisation (Sulawesi Selatan)
Gegründet 1915